Neola (Iowa), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Iowa
Neola (Utah), een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Utah
Neola (geslacht), een geslacht van vlinders